Шелехово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Шелехово — посёлок в Пуховичском районе Минской области.

Казахстан 
 Шелехово — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Шелехово — село в Тайшетском районе Иркутской области.
 Шелехово — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Шелехово — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Шелехово — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Шелехово — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Шелехово — село в Комсомольском районе Хабаровского края.

Украина 
 Шелехово — село в Ананьевском районе Одесской области.
 Шелехово — село в Деражнянском районе Хмельницкой области.

См. также 
Шелеховы
Шелехов
Шелихов